Гилад Цукерман (, ; род. 1 июня 1971, Тель-Авив) — израильский  и педагог. D.Phil. (Оксфорд, 2000), Ph.D. (Кембридж, 2003),

Биография 
Родился в Тель-Авиве. В Армии обороны Израиля с 1989 по 1993 год. Сотрудничает с университетскими центрами Австралии и Китая. Профессор.

Основные работы 
 
 Language Contact and Lexical Enrichment in Israeli Hebrew , Palgrave Macmillan, Houndmills, 2003. (ISBN 1-4039-1723-X) Языковой контакт и лексическое обогащение израильского иврита
 Israelit Safa Yafa (Israeli — A Beautiful Language), Am Oved, Tel Aviv, 2008. (ISBN 978-965-13-1963-1)
 «Language Contact and Globalisation: The Camouflaged Influence of English on the World’s Languages — with special attention to Israeli (sic) and Mandarin», Cambridge Review of International Affairs 16 (2), pp. 287–307, 2003.
 «Cultural Hybridity: Multisourced Neologization in 'Reinvented' Languages and in Languages with 'Phono-Logographic' Script», Languages in Contrast 4 (2), pp. 281–318, 2004.
 «Phono-Semantische Abgleichung», Stefan Langer & Daniel Schnorbusch (eds), Semantik im Lexikon, Gunter Narr, Tübingen, pp. 223–267, 2005.
 «A New Vision for 'Israeli Hebrew': Theoretical and Practical Implications of Analysing Israel’s Main Language as a Semi-Engineered Semito-European Hybrid Language», Journal of Modern Jewish Studies 5 (1), pp. 57–71, 2006.
 «Complement Clause Types in Israeli», Complementation: A Cross-Linguistic Typology, R. M. W. Dixon & A. Y. Aikhenvald (eds), Oxford University Press, Oxford, pp. 72–92, 2006.
 'Etymythological Othering' and the Power of 'Lexical Engineering' in Judaism, Islam and Christianity. A Socio-Philo(sopho)logical Perspective", Explorations in the Sociology of Language and Religion, Tope Omoniyi & Joshua A. Fishman (eds), Amsterdam: John Benjamins, pp. 237–258, 2006.
 《混合还是复苏：以色列语的起源——多来源，形式和模式》, 南开语言学刊 (Nankai Linguistics) 2008-2, pp. 23–35, 2008.
 «'Realistic Prescriptivism': The Academy of the Hebrew Language, its Campaign of 'Good Grammar' and Lexpionage, and the Native Israeli Speakers», Israel Studies in Language and Society 1, pp. 135–154, 2008.
 «Icelandic: Phonosemantic Matching», Judith Rosenhouse & Rotem Kowner (eds), Globally Speaking: Motives for Adopting English Vocabulary in Other Languages, Multilingual Matters Clevedon-Buffalo-Toronto, pp. 19–43, 2008. (Sapir, Yair & Zuckermann, Ghil’ad)
 «Hybridity versus Revivability: Multiple Causation, Forms and Patterns», Journal of Language Contact, Varia 2, pp. 40–67, 2009.
 «Blorít: Pagans’ Mohawk or Sabras’ Forelock?: Ideological Secularization of Hebrew Terms in Socialist Zionist Israeli», The Sociology of Language and Religion: Change, Conflict and Accommodation, Tope Omoniyi (ed.), Palgrave Macmillan, Houndmills, pp. 84–125, 2010. (Yadin, Azzan & Zuckermann, Ghil’ad)
 «Stop, Revive, Survive: Lessons from the Hebrew Revival Applicable to the Reclamation, Maintenance and Empowerment of Aboriginal Languages and Cultures», Australian Journal of Linguistics 31 (1), pp. 111–127, 2011. (Zuckermann, Ghil’ad & Walsh, Michael)

Ссылки 
 Языковой контакт и лексическое обогащение израильского иврита
 Иврит как миф, 30.11.2006
 Профессор Цукерман учит аборигенов восстанавливать их язык, 26.02.2009
 The University of Adelaide: Official Directory: Professor Ghil’ad Zuckermann
 Academia.Edu: Professor Ghil’ad Zuckermann, The University of Adelaide
 Jewish Language Research Website: Ghil`ad Zuckermann
 Professor Ghil’ad Zuckermann, D.Phil. (Oxon.)
 Australian of the Day: Meet Ghil'ad Zuckermann, master of 11 languages, Pedestrian TV.
 Fry's Planet Word, Stephen Fry.
 SBS: Living Black: S18 Ep9 - Linguicide.
 Babbel: Why Revive A Dead Language? - Interview with Prof. Ghil'ad Zuckermann.
 Language Revival: Securing the Future of Endangered Languages, edX MOOC.

Примечания 

Лингвисты Израиля
Лингвисты Австралии
Лингвисты Италии
Этимологи
Семасиологи
Компаративисты
Морфологи
Лексикографы
Историки языка
Учёные Кембриджского университета
Выпускники Оксфордского университета
Выпускники Кембриджского университета
Лингвисты Великобритании
Полиглоты
Исследователи национализма